Сборная Нигера по футболу представляет Нигер на международных футбольных турнирах и в товарищеских матчах. Управляющая организация — Нигерская федерация футбола. Сборная Нигера ни разу не выступала на чемпионате мира, а на Кубке африканских наций дебютировала в 2012 году.

Неофициальное прозвище команды — «Сахарские газели» или «Мены» ().

В отборочном турнире к чемпионату мира-2006 в Германии Нигер в первом же раунде встретился в двухматчевом противостоянии со сборной Алжира и уступил дважды — 0:1 дома и 0:6 в гостях. Интересно, что до этого Нигер имел положительный баланс встреч с Алжиром в рамках отборов к чемпионатам мира: 5 побед, 3 ничьи и 4 поражения.

В отборочном цикле к чемпионату мира 2010 в ЮАР во втором отборочном раунде Нигер выступал в 3-й группе вместе с командами Бенина, Анголы и Уганды. В 6 матчах Нигер одержал 1 победу и потерпел 5 поражений, заняв последнее место в группе. Единственная победа была одержана в предпоследнем туре дома 7 сентября 2008 года над командой Уганды со счётом 3:1. Надо отметить, что среди 5 поражений Нигера не было ни одного крупного. Лучшим бомбардиром сборной Нигера в отборочном цикле стал Иссуфу Алхассан, забивший 2 мяча. Мусса Маазу, в то время выступавший за бельгийский «Локерен», играл в 5 из 6 отборочных матчах.

Юношеская сборная Нигера (до 17 лет) выступала намного успешнее — в 2009 году команда сумела пробиться в финальную восьмёрку африканских команд, которые весной разыграли 4 путёвки от Чёрного континента в финал турнира в Нигерии, проходивший осенью 2009 года. В итоге сборная Нигера всё же уступила на последней стадии отбора, и в Нигерию поехали команды из Алжира, Буркина-Фасо, Гамбии и Малави.

10 октября 2010 года в ходе отборочного турнира к Кубку африканских наций 2012 года сборная Нигера добилась победы над действующим обладателем титула — сборной Египта — со счётом 1:0.

Через год, 8 октября 2011 года команда вышла в финальную стадию Кубка африканских наций 2012 года. Данный успех имеет исторический характер для сборной Нигера, поскольку она впервые выиграла право на участие в основном футбольном турнире континента. Несмотря на то, что сборная не преодолела групповой этап (3 поражения в 3 матчах от сборных Габона, Туниса и Марокко), сам факт выхода уже стал маленькой победой для Нигера. Сборная успешно прошла отбор и на следующий Кубок африканских наций 2013.

Чемпионат мира 
 1930 — 1974 — не участвовала
 1978 — не прошла квалификацию
 1982 — не прошла квалификацию
 1986 — забрала заявку
 1990 — не участвовала
 1994 — не прошла квалификацию
 1998 — забрала заявку
 2002 — не участвовала
 2006 — 2022 — не прошла квалификацию

Кубок африканских наций 
 1957 — 1968 — не участвовала
 1970 — не прошла квалификацию
 1972 — не прошла квалификацию
 1974 — забрала заявку
 1976 — не прошла квалификацию
 1978 — забрала заявку
 1980 — забрала заявку
 1982 — не участвовала
 1984 — не прошла квалификацию
 1986 — 1990 — не участвовала
 1992 — не прошла квалификацию
 1994 — не прошла квалификацию
 1996 — забрала заявку
 1998 — дисквалифицирована
 2000 — 2010 — не прошла квалификацию
 2012 — групповой этап
 2013 — групповой этап
 2015 — не прошла квалификацию
 2017 — не прошла квалификацию
 2019 — не прошла квалификацию
 2021 — не прошла квалификацию

Состав сборной 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной для участия в товарищеском матче против Уганды (матчи и голы отредактированы по состоянию на 2 июня 2018 года):

Примечания

Ссылки 
 Нигер на официальном сайте ФИФА
 Сборная Нигера в отборочном цикле чемпионата мира-2010 на сайте ФИФА

Нигер
 
Сборные Нигера